Владислав Ковальский (; 24 февраля 1936, Журавцы, Любыча-Крулевская, Томашувский повят, Люблинское воеводство, Польша — 29 октября 2017) — польский актёр театра, кино и телевидения, педагог.

Биография 
Родился 24 февраля 1936 года в Журавцах, Польша.

В 1959 году окончил Варшавскую высшую театральную школу. Играл в разных театрах Варшавы. С 2005 года — актёр Варшавского театра имени Г. Холоубека.

В 80-е годы преподавал в Варшавской театральной академии.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича